Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio y Gonzaga (Madrid, 9 de junio de 1763-Madrid, 12 de febrero de 1821), XII marqués de Villafranca y grande de España, fue un aristócrata, político y militar español.

Biografía 
Hijo de Antonio Álvarez de Toledo Osorio, XI marqués de Villafranca y XI marqués de los Vélez, y de María Antonia Gonzaga y Caracciolo, hija del I duque de Solferino y de su segunda mujer Julia Caracciolo, hija de los príncipes de Santo Buono. Sucedió a su padre en el marquesado de los Vélez y el ducado de Medina Sidonia, y heredó el mayorazgo de la casa de su padre a la muerte sin descendencia de su hermano, José Álvarez de Toledo Osorio el 9 de junio de 1796, así como el título de marqués de Villafranca.

Se le encaminó a la carrera militar, reservando el papel de cortesano para su hermano mayor. Comenzó en 1782 como sargento de las Reales Guardias de Infantería, ascendiendo en 1797 a Coronel de brigada del Regimiento de la Princesa. En 1798 se le nombró Mariscal de Campo y en 1803 fue llamado a la corte como Gentilhombre de cámara de Carlos IV y Caballerizo Mayor de la reina María Luisa.

Durante la invasión francesa, Francisco se retiró a sus estados murcianos, concretamente al castillo de Vélez Blanco y ostentó como título principal el marquesado de los Vélez. Fue comandante general y gobernador del reino de Murcia (1809-1814), procurador en Cortes y diputado por esta región (Elecciones generales de España de 1810) , asistió a la primera sesión de las Cortes de Cádiz en representación de la Junta Superior de Observación y Defensa de Murcia.

Tras la llegada de Fernando VII al trono, ascendió a teniente general de los Reales Ejércitos (1816) y capitán general de Murcia (1817).

En 1816 recibió la gran cruz de la Orden de Carlos III y fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro como premio a sus servicios políticos, y en 1819 la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por su tesón durante la Guerra de Independencia. 

Murió en su palacio de Madrid el 12 de febrero de 1821.

Familia

Matrimonio e hijos
El 29 de enero de 1798, el marqués contrajo matrimonio en Madrid, en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, con María Tomasa Palafox y Portocarrero, hija de María Francisca de Sales Portocarrero, VI condesa de Montijo, grande de España, y de Felipe de Palafox y Croy de Havré, de los marqueses de Ariza. Los marqueses de Villafranca tuvieron nueve hijos:
Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), X duque de Fernandina como heredero de la casa, XXIV conde de Niebla, X príncipe de Montalbán y XVI marqués de Molina. Murió soltero en su juventud.
 María Teresa Álvarez de Toledo y Palafox (1801-16 de abril de 1866), casada con Joaquín Florencio Cavero de Ahones y Tarazona (1796-1876), VI conde de Sobradiel, grande de España, X barón de Letosa, senador y maestrante de Valencia.
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (1803-Madrid, 10 de enero de 1867), sucesor de la Casa, XI duque de Fernandina, XVII duque de Medina Sidonia, XV marqués de Cazaza en África, X marqués de Martorell, XVII marqués de Molina, XIII marqués de los Vélez, XIII marqués de Villafranca, VIII marqués de Villanueva de Valdueza, XXV conde de Niebla, XI y último príncipe de Montalbán. Contrajo matrimonio con Joaquina de Silva y Téllez-Girón, de los marqueses de Santa Cruz.
 María del Rosario Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox (1805-29 de octubre de 1870), casada con Pedro Caro y Salas, IV marqués de la Romana, grande de España.
 Luis Álvarez de Toledo y Palafox (1806-1809).
 María Francisca Álvarez de Toledo y Palafox (1808-1810).
 José María Álvarez de Toledo y Palafox (Cádiz, 1 de febrero de 1812-Nápoles, 7 de enero de 1885)1812-1885), XII (título de Sicilia) y I (título del reino de España) duque de Bivona, XVI conde de Golisano, XVII conde de Adernò, XXI conde de Caltabellota, XXII conde de Sclafani, casado con María del Carmen de Acuña y Dewitte, de los marqueses de Bedmar. 
 Ignacio Álvarez de Toledo y Palafox (Cádiz, 1 de febrero de 1812-Madrid, i de junio de 1878), XIX conde de Sclafani, gemelo del anterior. Casado con su sobrina carnal Teresa Álvarez de Toledo y Silva.
 María Josefa Álvarez de Toledo y Palafox (¿?-1837).

Antepasados

Títulos, honores y condecoraciones 
Francisco de Borja Álvarez de Toledo, Osorio, Gonzaga y Caracciolo, Pérez de Guzmán el Bueno, Aragón y Moncada, Fajardo, Requesens, Luna, Cardona, Zúñiga, Portugal, Silva y Mendoza.

Distinciones honoríficas
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro 
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III

Referencias

Bibliografía 

 
 

Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Francisco
Generales de España del siglo XIX
Generales de España del siglo XVIII
Historia contemporánea de la Región de Murcia
Marqueses de Cazaza en África
Marqueses de los Vélez
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Militares de Madrid
Militares de la guerra de la Independencia española
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballerizos mayores de la reina
Duques de Medina Sidonia
Marqueses de Molina